Bauersee ist der Name folgender Seen:

 Bauersee bei Prenden in der Gemeinde Wandlitz im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Bauersee (Berlin) im Berliner Ortsteil Müggelheim
 Bauersee (Raunheim) in Raunheim im Landkreis Groß-Gerau, Hessen
 Bauersee (Woltersdorf) in der Gemeinde Woltersdorf im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Bauersee (Gemeinde Himberg), See und Wochenendhaussiedlung in der Gemeinde Himberg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Bauernsee